Хъдсън може да се отнася за:
 Хора
 Дженифър Хъдсън (р. 1981) – американска певица и актриса
 Кейт Хъдсън – американска актриса
 Хенри Хъдсън – английски морски пътешественик-изследовател

 Градове в САЩ
 Хъдсън (Колорадо)
 Хъдсън (Ню Йорк)
 Хъдсън (Ню Хампшър)
 Хъдсън (Охайо)

 Други географски обекти
 Хъдсън (река) – река в щата Ню Йорк, САЩ
 Хъдсън (залив) – залив на Северния ледовит океан
 Хъдсън (проток) – проток в Канада